

Patronyme 

 Corinne Orzechowski (née en 1958), haute fonctionnaire et préfète française ;
 Paweł Orzechowski (1941-2016), footballeur international polonais ;
 Robert Orzechowski (né en 1989), handballeur international polonais ;
 Stanisław Orzechowski (1513-1566), prêtre catholique, canoniste, écrivain et historien polonais ;
 Tom Orzechowski (né en 1953), lettreur de bande dessinée américain.